Midthunder ist der Familienname folgender Personen:

 Amber Midthunder (* 1997), US-amerikanische Schauspielerin und Kinderdarstellerin
 Angelique Midthunder (* 1971), US-amerikanische Stuntfrau, Schauspielerin und Casting Director
 David Midthunder (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler, Stuntman und Synchronsprecher